Flebbe ist der Familienname von
 Dietrich Flebbe († 1690), Amtschreiber in Kloster Lüne, Braunschweig-Lüneburgischer Amtmann in Oldenstadt
 Else Flebbe, deutsche Eiskunstläuferin
 Farina Flebbe (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Fritz Flebbe (1893–1929), deutscher Maler und Grafiker
 Hans-Joachim Flebbe (* 1951), deutscher Unternehmer, Gründer und ehemaliger Vorstand der CinemaxX AG
 Hermann Flebbe (1886–1968), deutscher Historiker und Gymnasiallehrer
 Johann Dietrich Flebbe (1682–1723), deutscher Amtschreiber, Amtmann in Neuhaus an der Elbe
 Justus Daniel Flebbe (um 1690–1727), evangelischer Theologe in Döhren vor Hannover
 Lucie Flebbe (* 1977), deutsche Autorin
 Wilhelm Dietrich Hermann Flebbe (1755–1837), kurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Kammersekretär, Geheimer Kammerrat und Kammermeister in Hannover

Flebbe steht für
 Otto Flebbe, Graphische Kunst-Anstalt, 1887 in Hannover gegründetes Unternehmen zur Herstellung von Klischees und gewerblich weiterverwendeten Holzschnitten, Radierungen, Grafiken und Fotografien